Са́нта-Кла́ра (, «свята Клара») — власна назва.

Топоніми

Санта-Клара (Мендоса) — місто.
 Санта-Клара (Жужуй) — місто.
 Санта-Клара (Ла-Ріоха) — місто.
 Санта-Клара-дель-Мар — місто.
 Санта-Клара-де-Буена-Віста — місто.
 Санта-Клара-де-Саг'єр — місто.

Санта-Клара (Севілья) — район.
 Санта-Клара (Санта-Крус-де-Тенерифе) — район.
 Санта-Клара (острів) — острів.
 Санта-Клара-де-Аведільйо — муніципалітет.

Санта-Клара (Куба) — центр провінції.
 Санта-Клара (провінція) — історична провінці.
 Санта-Клара-дель-Кобре — місто.

Санта-Клара (Коїмбра) — парафія.
 Санта-Клара-а-Веля — парафія.
 Санта-Клара-а-Нова — парафія.
 Санта-Клара-де-Лореду — парафія.

Санта-Клара (Сальвадор) — муніципалітет.

Санта-Клара (округ, Каліфорнія);
 Санта-Клара (Каліфорнія) — місто
 Санта-Клара (долина)
 Санта-Клара (Нью-Йорк) — місто
 Санта-Клара (Техас) — місто
 Санта-Клара (Юта) — місто
 Санта-Клара (Нью-Мексико) — поселення
 Санта-Клара (Пуерто-Рико) — селище
 Університет Санта-Клари — навчальний заклад

Особи 
 Абрахам а Санта-Клара (1644—1709) — німецький священик.

Особи 
 «Санта-Клара» — португальський футбольний клуб з міста Понта-Делгада.